Stanisław Żwirek, pracownik związany z Sanokiemr
 Władysław Żwirek (1911-1946), sportowiec, nauczyciel, oficer